Конфуціусорніс (Confuciusornis ) — представник примітивних викопних птахів, що мешкали на території Китаю впродовж ранньої крейди, приблизно 120 млн років до нашої ери. У назві цієї тварини увічнено ім'я китайського філософа Конфуція. Як у сучасних птахів, дзьоб конфуціусорніса не мав зубів, хоча найближчі родичі нинішніх птахів, іхтіорніс і гесперорніс, мали зуби. Це означає, що втрата зубів у конфуціусорніса пішла від якихось інших причин і була незалежною від загального розвитку. Так або інакше, але конфуціусорніс — це найдавніший птах, що мав дзьоб.

Оперення в деяких місцях було, як і в сучасних птахів, з візерунками.

За результатами кладистичного аналізу стало відомо, що конфуціусорніс — найпримітивніший з усіх пігостильних птахів. Він мав примітивніший череп, ніж у археоптерикса. У нього був втрачений довгий хвіст: хвостові хребці зрослися, утворивши короткий пігостиль. Деякі науковці стверджують, що конфуціусорніс може виявитися ближчим до мікрорапторів або інших дромеозавридів, ніж археоптерикс, але це твердження спірно і було піддане критиці.

Відомо чотири види конфуціусорніса:
 Confuciusornis sanctus (це типовий вид)
 Confuciusornis dui
 Confuciusornis chuonzhous
 Confuciusornis suniae.

Філогенетична кладограма

Див. також 
 Список викопних птахів

Примітки 

Викопні птахи
†
Птахи крейдяного періоду
Вимерлі тварини, описані 1995